Il doppio del WTA Swiss Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Il torneo è stato sospeso nei quarti di finale.

Teste di serie 

 Patty Fendick /  Meredith McGrath (quarti di finale)
 Natalija Medvedjeva /  Helena Suková (quarti di finale)

 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (quarti di finale)
 Linda Wild /  Chanda Rubin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1994